

Patronyme 

 , clan écossais ;
 Æneas Mackay (1839-1909), président du Conseil néerlandais entre 1888 et 1890 ;
  (1849-1890), missionnaire presbytérien écossais ;
 Alistair Mackay (1878-1914), explorateur britannique de l'Antarctique ;
 Amanda MacKay, actrice et productrice canadienne ;
 Andrew MacKay (1949-) homme politique britannique ;
 Andy Mackay (1946-), saxophoniste et membre du groupe Roxy Music ;
 Barry MacKay (1935-2012), joueur américain de tennis ;
 Buddy MacKay (1933-), homme politique américain membre du Parti démocrate ;
 Charles Mackay (1814-1889), poète et journaliste britannique ;
 Dave Mackay (1934-2015), footballeur écossais ;
 
 Dennis MacKay (1942-), homme politique canadien en Colombie-Britannique ;
 
 Donald Mackay (1839-1921),  Lord Reay, administrateur et homme politique britannique ;
 Donald MacCrimmon MacKay (1922-1987), physicien britannique ;
 Duncan MacKay (1897-1940), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Duncan MacKay (1937–2019), footballeur écossais ;
  (1950-), chanteur, compositeur et musicien britannique ;
  (1936-), homme politique canadien ;
  (1880-1943), égyptologue ;
 Gary Mackay (1964-), joueur de football international écossais ;
 
 Iven Mackay (1882-1966), officier supérieur australien de l'infanterie ; 
 James Mackay (1852-1932), homme d'affaires, administrateur et homme politique britannique
 James Mackay (1927-), baron Mackay de Clashfern, avocat britannique ;
 James A. Mackay (1936-2007), philatéliste et historien britannique ;
 Jeff MacKay (1948-2008), acteur américain ;
 Jimmy Mackay (1943-1998), footballeur australien ;
 John Henry Mackay (1864-1933), poète et anarchiste écossais ;
 John William MacKay (1934-1902), industriel et financier américain ;
 Keith Mackay (1956-), footballeur puis entraîneur néo-zélandais ;
 Lachlan MacKay (1982-), joueur de rugby à XV australien ;
 
 Malky Mackay (1972-), joueur de football écossais ;
 Matthew MacKay,  homme politique canadien ;
 Mylène Mackay (1987-), actrice québécoise ;
 Nancy MacKay (1929-), athlète canadienne ;
 Patrick Mackay (), agent des affaires indiennes et planteur de coton de la ville de Savannah en Géorgie aux États-Unis ;
 Patrick Mackay (1952-), tueur en série britannique ;
 Peter MacKay (1965-), homme politique canadien ;
 Robert Mackay (1840-1916), homme d'affaires canadien ;
 Robert MacKay (1956-), mathématicien britannique ;
  (1963-), avocat écossais ;
 Simon Mackay, baron Tanlaw (1934-), ancien membre de la Chambre des lords ;
 Steve MacKay (1949-2015), saxophoniste et membre du groupe The Stooges ;
 Trudy Mackay (1952-), généticienne écossaise ; 
 Wendy Mackay (1956-), directrice de recherche en informatique.

Toponyme 

 MacKay, hameau canadien situé dans la province d'Alberta ;
 Mackay, ville de l'état d'Idaho aux États-Unis ;
 Mackay, ville et région sous administration locale sur la côte orientale du Queensland, en Australie ;
 Région  de Mackay, zone d'administration locale dans l'est du Queensland en Australie ;
 Ville de Mackay, zone d'administration locale de type city sur la côte est du Queensland en Australie ;
 Glacier Mackay,  glacier situé en Antarctique au nord du détroit de McMurdo ;
 Lac Mackay, quatrième plus grand lac d'Australie ; 
 La rivière  au Canada ;

Divers 
 , récompense militaire américaine.
 L'affaire Luchsinger-Mackay, affaire judiciaire chilienne.
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme écossais